L'édition 2021 du tournoi de tennis de Birmingham se déroule du 14 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250 est remportée par la tunisienne Ons Jabeur.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La tunisienne Ons Jabeur remporte son  WTA en dominant en finale la russe Daria Kasatkina.
La paire tchèque Lucie Hradecká et Marie Bouzková remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Birmingham
 Saison 2021 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

WTA 2021
Birmingham
Tennis en Angleterre en 2021
Tennis en juin 2021